The Lover's Signal – film del 1911 diretto da Joseph W. Smiley
 The Lover's Signal – film del 1912 diretto da Arthur Hotaling